FVK steht für:

 Faserverbundkunststoff, ein Werkstoff, bestehend aus Verstärkungsfasern und einer Kunststoffmatrix
 Flugverkehrskontrolle (englisch Air Traffic Control, ATC), der bodenbasierte Dienst von Fluglotsen, die Flugzeuge am Boden und in der Luft leiten
 Fly Viking (ICAO-Code), norwegische Fluggesellschaft
 Funk-Versuchs-Kommando, eine getarnte Einheit der Reichsmarine für die Ausbildung von fliegendem Personal

FVK